Sarah Jones – attrice teatrale statunitense (n. 1973)
Sarah Jones – attrice statunitense (n. 1983)
Sarah Jones – artista britannica (n. 1959)
Sarah Jones – batterista britannica (n. 1985)
Sarah Jones – lottatrice britannica (n. 1983)
Sarah Jones – politica britannica (n. 1972)
Sarah Jones – canottiera statunitense